Heuberg heißen folgende geographischen Objekte:

Ortsteile in Deutschland:
 Heuberg/Buchhorn/Gleichen, Ortsteil der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Heuberg (Buchenbach), Ortsteil der Gemeinde Buchenbach, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Heuberg (Herrieden), Ortsteil der Stadt Herrieden, Landkreis Ansbach, Bayern
 Heuberg (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Heuberg (Kraam), Ortsteil der Ortsgemeinde Kraam, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz.
 Heuberg (Oettingen), Ortsteil der Stadt Oettingen, Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Heuberg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Heuberg (Weißenburg), Ortsteil der Gemeinde Weißenburg in Bayern, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Heuberg (Westerheim), Ortsteil der Gemeinde Westerheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg

Gemeindeteile in Österreich:
 Heuberg (Gemeinde Behamberg), Ort in Behamberg, Niederösterreich
 Heuberg (Gemeinde Lanzenkirchen), Rotte von Lanzenkirchen, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Heuberg (Gemeinde Pyhra), Katastralgemeinde von Pyhra, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Heuberg (Gemeinde Scheibbs), Ortschaft von Scheibbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Heuberg (Gemeinde Dietach), Ort in Dietach, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Heuberg (Gemeinde Koppl), Katastralgemeinde von Koppl, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Heuberg (Gemeinde Lend), Ortschaft von Lend, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Heuberg (Gemeinde Scheffau), Ortslage von Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Heuberg (Gemeinde Fladnitz), Ortsteil der Gemeinde Fladnitz an der Teichalm, Bezirk Weiz, Steiermark
 Heuberg (Gemeinde Lassing), Ortschaft von Lassing, Bezirk Liezen, Steiermark
 Heuberg (Gemeinde Bruck), Ortschaft von Bruck an der Mur, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Heuberg (Gemeinde Serfaus), Ort bei Serfaus, Bezirk Landeck, Tirol
 Heuberg (Gemeinde Stans), Ortsteil von Stans, Bezirk Schwaz, Tirol

Baulichkeiten:
 Burgruine Heuberg, in Schönholzerswilen, Kanton Thurgau
 Lager Heuberg, Teil der militärischen Anlage der Bundeswehr in Baden-Württemberg
 Schloss Heuberg, Schloss in der Gemeinde Bruck an der Großglocknerstraße, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Sender Heuberg, bei Forchtenstein, Bezirk Mattersburg, Burgenland

Bergregionen, Berge und Erhebungen:
 Heuberg (Kandersteg) (1859 m), Flurname nördlich oberhalb Oeschinensee, Kanton Bern
 Heuberg (Allgäuer Alpen) (1795 m), im Kleinwalsertal, Vorarlberg
 Heuberg (Brandenberger Alpen) (1746 m), in den Brandenberger Alpen, Tirol
 Heuberg (Chiemgauer Alpen) (1337,6 m), in den Chiemgauer Alpen bei Nußdorf am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Großer Heuberg (bis 1015 m), Region der Schwäbischen Alb im Zollernalbkreis, Landkreis Sigmaringen und Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Heuberg (Salzburg) (901 m), Hügel und Landschaftsraum östlich des Salzburger Stadtteiles Gnigl, Land Salzburg
 Heuberg (Walchenseeberge) (825 m), Hügel am Rand der Walchenseeberge zwischen Ohlstadt und Eschenlohe, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Heuberg (Enzkreis) (709,1 m), im Schwarzwald bei Neuenbürg, Enzkreis, Baden-Württemberg
 Heuberg (Rosaliengebirge) (748 m), im Rosaliengebirge bei Forchtenstein, Bezirk Mattersburg, Burgenland – mit Sender Heuberg
 Kleiner Heuberg (ca. 700 m), Region des Albvorlands im Zollernalbkreis und Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Heuberg (Kösseine) (697 m), Anhöhe im Kösseine-Massiv im Fichtelgebirge, Bayern
 Heuberg (Hallein) (556 m), im Salzachtal bei Hallein, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Heuberg (Tübingen) (497,9 m), bei Waldhausen (Tübingen), Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Heuberg (Rottenburg am Neckar) (483,5 m), bei Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg – mit Heuberger Warte
 Heuberg (Welzheimer Wald) (476,6 m), im Welzheimer Wald südwestlich von Walkersbach (Plüderhausen), Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Heuberg (Wienerwald) (464 m), im Wienerwald im 17. Wiener Gemeindebezirk Hernals
 Heuberg (Hofgeismarer Stadtwald) (392 m), im Hofgeismarer Stadtwald bei Hofgeismar, Landkreis Kassel, Hessen – mit Sende-/Fernsehturm
 Heuberg (Spessart) (365 m), im Spessart bei Frammersbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern; siehe Frammersbach#Berge
 Heuberg (Kiffing) (344 m), im Kiffing bei Oedelsheim (Oberweser), Landkreis Kassel, Hessen – mit Sendeturm
 Heuberg (Lipper Bergland) (173 m), in Schwarzenmoor, einem Ortsteil von Herford

Heuberg ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Heuberg (* 1969), deutscher Moderator und Sachbuchautor

Weiteres:
 Heuberg (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Heuberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Großer Heuberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hoiberg
 Hooiberg